Некроморфы (от  — «смерть» и  — «форма») — вымышленный тип формы жизни в серии компьютерных игр Dead Space, а также основанных на играх, комиксах и анимационных фильмах. По материалам журнала «Игромания», заняли первое место в списке самых страшных чудовищ в компьютерных играх.

Их конкретное происхождение неизвестно, но появились они благодаря артефакту «Обелиск», в котором записана ДНК данной формы жизни. Для «размножения» некроморфам требуются трупы других существ, поэтому они крайне агрессивны по отношению ко всем другим видам. Превращение захваченного тела в некроморфа происходит приблизительно за 10 секунд. Сами они обладают высокой выносливостью и способны переносить практически любые ранения, даже полное расчленение не убивает их, а лишь нейтрализует. Ключом к подавлению вируса, приводящему к превращению в некроморфа, является сам «Обелиск».

Некроморфы ассоциируются и с вторжением в психику персонажа — в том числе с галлюцинациями, в которых размываются границы между жизнью, смертью, прошлым и настоящим. Они сами соединяют в себе инопланетный разум и части человеческих тел, нарушая границу как между человеческим и нечеловеческим, так и между отдельными человеческими существами — тела некроморфов могут быть собраны из расчленённых трупов, принадлежавших разным людям. По словам продюсера Dead Space Глена Шофилда, при создании этих монстров разработчики игры изучили множество фотографий реальных изувеченных трупов — жертв автомобильных катастроф, военных конфликтов и тому подобного. Художник Кристофер Шай, работавший над графическими новеллами по играм, для создания образов некроморфов изучал медицинские статьи об опухолях и онкологических заболеваниях; с его точки зрения, некроморфы должны вести себя подобным образом — «одна клеточная масса атакует другую».

Некоторые некроморфы относительно человекоподобны, тогда как другие соединяют в себе элементы человеческой внешности и черты паукообразных. У некоторых некроморфов есть человеческие лица, застывшие в крике или гримасах, выражающих крайние степени эмоций или боли. Отдельные некроморфы отличаются сверхъестественной подвижностью, другие медленно ковыляют или пошатываются при ходьбе, третьи прикреплены к стенам космического корабля. Некроморфы издают разнообразные звуки — рёв, стоны, вздохи; некоторые существа могут лопаться, выпуская наружу меньших тварей, извергать наружу ядовитые жидкости или пары. Если некроморфам удаётся добраться до любого живого существа, они расправляются с ним разнообразными способами — протыкают, разрывают на куски и так далее. Некроморфы, в отличие, например, от хищников, не обладают моралью или неким кодексом чести, они не задумываясь убивают даже маленьких детей, хотя сказать, что они полностью лишены ума, нельзя.

Существуют продвинутые версии кровожадных пришельцев — они более тёмные и опасные, так как обладают повышенными уроном и стойкостью.

Финальной стадией эволюции некроморфов являются Братские Луны, созданные посредством убийства и инфицирования каждого живого существа на отдельно взятой планете. Конечная задача некроморфов — аккумуляция определённой массы мёртвых биологических тканей, которая затем будет собрана воедино Обелисками в ходе Схождения — масштабного события, ведущего к рождению новой Луны.

Некроморфами желают стать члены секты юнитологов, которые верят, что Обелиск, из-за которого, по их мнению, зародилась жизнь на Земле, способен через это превращение приобщить их к высшей форме бытия и наделить бессмертием. Данная организация фигурирует во всех частях серии, а в третьей является одним из врагов главных героев.

Примечания

Ссылки 
 Playground — DOX — Описание некроморфов
 Некроморфы — Dead Space Wiki
 
 
 

Вымышленные паразиты
Вымышленные мутанты
Персонажи-нежить
Персонажи-инопланетяне